Die BNP Paribas Open 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 17. Oktober 2021 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das siebte von acht Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Titelverteidiger waren im Einzel Dominic Thiem sowie im Doppel Nikola Mektić und Horacio Zeballos.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Preisgeld betrug 8.359.455 US-Dollar, während sich die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten auf 9.146.125 US-Dollar beliefen.

Bei diesem Turnier befanden sich erstmals seit Bestehen der ATP Tour Masters 1000 alle vier Halbfinalisten außerhalb der Top 25 der Weltrangliste.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 188 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Einzelnachweise 

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Indian Wells